Arbeit steht für:

 Arbeit (Philosophie), Prozess der bewussten schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen
 Arbeit (Betriebswirtschaftslehre), plan- und zweckmäßige, innerbetriebliche Tätigkeit von Arbeitspersonen
 Arbeit (Physik), Energiemenge, die bei einem Vorgang umgesetzt wird
 Arbeit (Sozialwissenschaften), zielbewusste, sozial durch Institutionen begründete menschliche Tätigkeit
 Arbeit (Volkswirtschaftslehre), einer der Produktionsfaktoren in der Volkswirtschaftslehre
 Erwerbstätigkeit, Tätigkeit zur Einkommenserzielung
 Lohnarbeit, Erwerbsarbeit eines abhängig Beschäftigten für Lohn oder Gehalt
 Beschäftigungsverhältnis, berufliche Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhalts
 Beruf, mit besonderer Fähigkeit oder spezieller Qualifikation ausgeübte Erwerbsarbeit
 wissenschaftliche Arbeit, Produkt einer Forschungstätigkeit
 Klassenarbeit, Leistungskontrolle in der Schule
 Kunstwerk, bezeichnet eine einzelne künstlerische Arbeit
 Arbeit (Thorsten Nagelschmidt), Roman aus dem Jahr 2020

Arbeit ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:
 Ekkart Arbeit (* 1941), deutscher Sportwissenschaftler und Leichtathletiktrainer
 Jochen Arbeit (Pseudonym von Joachim Stezelczyk; * 20. Jh.), Gitarrist der Einstürzenden Neubauten

Siehe auch:
 Arbeit 4.0 (Arbeitsformen und -verhältnisse)
 Die Arbeit (Begriffsklärung)
 
 Verarbeitung (Begriffsklärung)